Варда может означать:

Персоналии 
Византия
 Варда (ум. 866) — византийский государственный деятель, фактический правитель государства в период регентства при императоре Михаиле III.
 Варда Воила () — стратег фемы Халдии при императоре Романе I Лакапине (920—944). Поднял восстание против императора, захватил крепость Байбурта. Восстание было подавлено доместиком схол Иоанном Куркуасом.
 Варда Далассин () — стратег и патрикий из знатной семьи. Император Роман III Аргир (1028—1034) отправил его на Крит с миссией примирения.
 Варда Ксифилин () — брат патриарха Константинопольского Иоанна VIII. Императрица Евдокия Макремволитисса, вдова Константина X Дуки под предлогом женитьбы с Вардой выманила у патриарха документ с разрешением на брак и вышла замуж за стратега Романа IV Диогена (императора в 1068—1071 годах).
  — стратег и патрикий. Принимал участие в восстании Варды Фоки Младшего против Иоанна I Цимисхия (969—976), но вскоре поддержал императора. Командующий флотом в правление Василия II (976—1025), подавил восстание Варды Фоки Младшего.
  — стратег фемы Пелопоннеса при императоре Романе I Лакапине (920—944). Поднял восстание против императора.
 Варда Склир (ум. 991) — военачальник, руководивший восстанием против императора Василия II Болгаробойцы.
 Варда (сын Кордила) () — стратег фемы Македонии в правление императора Феофила (829—842), сын стратега Кордила (). После отъезда отца в Константинополь стал стратегом.
 
Прочие
 Варда, Аньес (1928—2019) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Варда, Башар (род. 1969) — архиепископ Эрбиля Халдейской католической церкви, член монашеского ордена редемптористов.
 Варда, Ратко (род. 1979) — сербский профессиональный баскетболист.
 Варда Калерьис () — представитель рода , вождь критского восстания в 1333 году против венецианцев.

Топонимы 
 Варда — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области России.
 Варда (Элида) — малый город в Греции.
 Варда — гора на территории Израиля в районе Голанских высот.
 Варда — гора в Боснии и Герцеговине, на территории Республики Сербской.
 Варда — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Пинеги.
 Варда — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Северной Двины.

Персонажи, псевдонимы 
 Варда — мифический персонаж мордовских сказок и суеверий, плохая девочка-оборвыш
 Варда — одна из Владычиц Валар, персонаж легендариума Дж. Р. Р. Толкина.
 Варда — псевдоним украинско-российской певицы и танцовщицы Вардануш Мартиросян (род. 1985).

Небесные тела 
 (174567) Варда — транснептуновый объект.